El US Open Series 2018 (conocido como el Emirates Airline US Open Series por razones de patrocinio) es la tricentésima edición del US Open Series, el cual incluye doce torneos en canchas duras que inicia el 23 de julio de 2018 en Atlanta para los varones y el 30 de julio en San José para las mujeres y finaliza en Winston-Salem para los varones y en New Haven para las mujeres el 26 de agosto de 2018. Esta edición fue programada con 4 eventos masculinos y 4 eventos femeninos por separado a excepción del Western & Southern Open que albergará tanto el torneo masculino como el femenino. Esta serie incluye dos ATP World Tour Masters 1000 y dos WTA Premier 5 que lideran la serie.

Programación del 2018

Semana 1

ATP – BB&T Atlanta Open

Cuadro final

Semana 2

WTA – Mubadala Silicon Valley Classic

Cuadro final

Semana 3

ATP – Rogers Cup (Toronto)

Cuadro final

WTA – Rogers Cup (Montreal)

Cuadro final

ATP - Western & Southern Open

Cuadro final

WTA - Western & Southern Open

Cuadro final

Semana 5

ATP - Winston-Salem Open

Cuadro final

WTA - Connecticut Open

Cuadro final

Referencias

Enlaces externos 
 

US Open Series
Tenis en 2018